La expresión guerra de Libia puede referirse a cualquiera de los siguientes conflictos bélicos:

 Guerra de los Mercenarios (240 a.C.)
 Guerra ítalo-turca (1911-1912)
 Guerra de Libia (2011)
 Guerra de Libia (2014-actualidad)

Guerras de Libia